Voßsiepen steht für folgende Orte in Nordrhein-Westfalen:
 Voßsiepen (Attendorn), Wohnplatz der Stadt Attendorn, Kreis Olpe
 Voßsiepen (Meinerzhagen), Märkischer Kreis